A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1967 foi a 19ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Hockenheimring e encerrou-se em Mosport. Em 1967 a FIM decidiu que os crescentes custos da construção de motos precisavam de ser reduzidos. Esta medida deixou as equipes japonesas furiosas. Honda, Suzuki e Yamaha abandonaram a categoria, deixando a MV Augusta a dominar os 500cc. Yamaha e Suzuki regressaram em 1973 e 1974, respectivamente, mas a Honda só voltou à competição em 1979.

Calendário

Resumo da temporada 
Um ano seminal na história do Grand Prix de motocicletas, bem como o fim de uma era em que a Honda tomou a decisão de retirar seu programa de corrida da competição. No entanto, a Honda saiu com um estrondo, com Mike Hailwood tomando as coroas de 250 cc e 350 cc e chegando a um ponto do destronador Giacomo Agostini pelo título de 500 cc.

A Honda decidiu se concentrar nas classes maiores, deixando a Suzuki para dominar a classe de 50 cc, com Anscheidt novamente o campeão. O Yamahas aprimorado ganhou a classe de 125 cc, com Bill Ivy terminando à frente do companheiro de equipe Phil Read.

Na classe de 250 cc, Read lutava com Hailwood poderosamente pelo título. Os dois terminaram a temporada com 50 pontos, mas Hailwood conquistou o título por ter cinco vitórias em relação aos quatro de Read. Na classe de 350 cc, Hailwood teve mais facilidade, conquistando seis vitórias e conquistando a coroa no meio da temporada.

A luta pelo título de 500 seria uma para as idades, com Agostini e Hailwood trocando vitórias, incluindo um duelo lendário na Ilha de Man TT. A perseguição foi para a última corrida no Canadá. Hailwood venceu lá para empatar Agostini em pontos. Cada piloto teve cinco vitórias, então ficou com o segundo lugar - Agostini conquistou o título com três segundos para os dois de Hailwood.

Com a retirada da Honda, Hailwood deixou as corridas de motocicletas para iniciar uma carreira no automobilismo. Ele saiu com uma chama de glória, ganhando três classes em um dia no TT holandês e três aulas em uma semana no TT da ilha de Man.

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1967